Електронно управление, дълго време наричано (по неточен превод на български) електронно правителство, също е-управление (или дигитално управление, онлайн управление), е термин, който обобщава употребата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) при предоставяне на концесия за публични услуги на гражданите.

Описание 
Сред основните цели на е-управлението е повишаване удовлетвореността на гражданите и насърчаване на тяхното участие в правителството. Подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите, предоставяни от изпълнителната, съдебната и законодателната власти, да направи възможно обменянето на информация между отделните административни информационни системи, и като цяло да предлага по-добри услуги на гражданите и бизнеса са също сред основните цели на електронното правителство.

Термините „електронно правителство“ и „интернет правителство“ не са еднозначни. Е-правителството включва както употребата на интернет базирани технологии, така и на други информационни технологии за постигане на целите си (напр. Bluetooth, GIS, технологии за мобилна комуникация и т.н.).

В България 
В България има функциониращи няколко онлайн услуги в отделни администрации като част от електронно правителство - това са Националната агенция за приходите (НАП), Търговския регистър (ТР), Националния осигурителен институт (НОИ) и някои общински администрации .

Има решение за внедряване на естонския модел на електронно правителство (Естония е сред водещите страни в света в областта на е-правителството) от началото на септември 2011 г. През септември 2011 е учреден Съвет за електронно управление от тогавашните членове на управляващото правителство премиера Бойко Борисов (председател), вицепремиерите Симеон Дянков и Цветан Цветанов, министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Ивайло Московски, както и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев .

Подготовка в света 
Класация от ООН на отделните страни по степен на подготовка за 2010 (основна класация) и 2008 (допълнителни данни) г.

В индекса от 2010 г. водеща е Южна Корея, следвана от САЩ, Канада и Великобритания , като България е на 44 място  (2010 - 44/0.5590 към 2008 - 43/0.5719), други страни понижили своя ранг са Бразилия, Кипър, Израел, Обединени Арабски Емирства и т.н.

Източници

Вижте също 
 E-демокрация
 E-обучение
 E-гласуване
 E-здравеопазване
 E-правосъдие
 E-сигурност

Външни препратки 
 Държавна агенция за електронно управление
 Единен портал за електронни административни услуги
 Стратегия за електронно правителство и за създаване на Междуведомствен съвет за координиране на дейностите по подобряване на административното обслужване и изграждане на електронно правителство.28 декември 2002 година (PDF формат)
 Закон за електронния документ и електронния подпис (PDF формат)
 Лора Николова, Информационна политика на Европейския съюз и електронното правителство в България 

Държава
Публична администрация
Информационни системи
Уеб услуги